Ласс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 125 км на схід від Нанта, 45 км на схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Ласс, Оверс, Брей, Брок, Шалонн-су-ле-Люд, Шавень, Шиньє, Денезе-су-ле-Люд, Женнтей, Ліньєр-Бутон, Меньє-ле-Віконт, Меон, Нуаян i Парсе-ле-Пен було об'єднано в новий муніципалітет Нуаян-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 305,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ласс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ласс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара